
Die Insel St. Helena gliedert sich in acht Distrikte. Diese führen die gleichen Namen wie die größte Ansiedlung im jeweiligen Distrikt. Die Distrikte entsprachen bis 2013 bei Wahlen häufig Wahlkreisen, seit 2013 ist die gesamte Insel ein Wahlkreis.

Hauptstadt von St. Helena ist Jamestown.

Distrikte

Siehe auch 
 District (Vereinigtes Königreich)

Weblinks 
 Offizielle Karten der Distrikte (englisch)
 Informationsseite zu Alarm Forest (englisch)

Einzelnachweise 

St. Helena, Distrikte
!